Ци́псер () — немецкая фамилия. 

Среди носителей:
 Ципсер, Вальтер — австрийский журналист.
 Ципсер, Кристиан Андреас (1783—1864) — немецкий и венгерский натуралист и педагог.
 Ципсер, Олав (род. 1966) — немецкий спортсмен, парашютист, родоначальник воздушного вида спорта фрифлай.
 Ципсер, Пауль (род. 1994) — немецкий баскетболист.
 Ципсер, Помона (род. 1958) — немецкий художник.
 Ципсер, Элла (1926—2012) — австрийский политик.

См. также 
 Ципзерские немцы — германоязычная этническая группа на севере Румынии в Марамуреше.